Estheria (crustaci), un gènere de crustacis del període Carbonífer
 Estheria (dípter), un gènere de dípters dins la família Tachinidae